Evil Invaders — второй альбом канадской трэш/спид-метал группы Razor, выпущенный в октябре 1985 года.

Список композиций

Участники записи 
 Стейс МкЛарен — вокал
 Дейв Карло — гитара
 Майк Кампаноло — бас-гитара
 Майк Эмбро — ударные

Примечания

Ссылки 
 Evil Invaders на Almusic.com
 Evil Invaders на Discogs
 iTunes — Music — Evil Invaders by Razor

Альбомы Razor